Campocatino – centro abitato del Lazio
 Campocatino – centro abitato della Toscana